Allegany County kan syfta på

 Allegany County, Maryland
 Allegany County, New York

Se även
 Alleghany County – flera
Allegheny County